Aleksiej Sieriebriakow – radziecki, rosyjski i kanadyjski aktor kinowy oraz teatralny
 Boris Sieriebriakow – rosyjski seryjny morderca
 Leonid Sieriebriakow – bolszewik, działacz Lewicowej Opozycji
 Michaił Sieriebriakow – radziecki historyk i filozof